Hugo (Colorado) 
 Hugo (Illinois) 
 Hugo (Oklahoma) 
 Hugo (Minnesota) 
 Hugo (televisió), videojoc de plataforma que ha estat traspassat a la televisió per a públic juvenil 
 Hugo (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 2012 de Martin Scorsese